Tra le competizioni dello sci alpino ai XVIII Giochi olimpici invernali di  lo slalom gigante femminile si disputò venerdì 20 febbraio sulla pista Mount Higashidate di Shigakōgen; l'italiana Deborah Compagnoni vinse la medaglia d'oro, l'austriaca Alexandra Meissnitzer quella d'argento e la tedesca Katja Seizinger quella di bronzo.

Detentrice uscente del titolo era la stessa Compagnoni, che aveva vinto la gara dei XVII Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Hafjell precedendo la tedesca Martina Ertl (medaglia d'argento) e la svizzera Vreni Schneider (medaglia di bronzo); la Compagnoni era anche la campionessa mondiale in carica, vincitrice a Sestriere 1997 davanti alla svizzera Karin Roten e alla francese Leïla Piccard.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DNS = non partita
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 9.30 (UTC+9)
Pista: Mount Higashidate
Partenza: 1 923 m s.l.m.
Arrivo: 1 530 m s.l.m.
Dislivello: 393 m
Porte: 57
Tracciatore: Severino Bottero (Francia)

2ª manche:
Ore: 12.15 (UTC+9)
Pista: Mount Higashidate
Partenza: 1 923 m s.l.m.
Arrivo: 1 530 m s.l.m.
Dislivello: 393 m
Porte: 59
Tracciatore: Thierry Meynet (Svizzera)

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1998

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom gigante femminile